Dit is de wereldranglijst van februari 1995 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 februari 1995.

Mannen 02